Acatlán – comune messicano dello stato di Hidalgo
 Acatlán – municipalità messicana dello stato di Veracruz
 Acatlán – municipalità messicana dello stato di Puebla
 Acatlán de Juárez – comune messicano dello stato di Jalisco
 Acatlán de Pérez Figueroa – comune messicano dello stato di Oaxaca